

Sigle
NPK  – National Party of Kenya

Agricoltura
NPK indica il contenuto di Azoto – Fosforo – Potassio, ed è il titolo in base a cui si classifica un concime